Краснянский — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Краснянский, Борис Ефимович — российский предприниматель.
 Краснянский, Владимир Гаврилович (1863—1930) — российский и белорусский краевед, историк.
 Краснянский, Георгий Леонидович (род. 1955) — российский предприниматель.
 Краснянский, Леонид Наумович (род. 1931) — российский государственный деятель.
 
 Краснянский, Эдуард Владимирович — журналист.
 Краснянский, Эммануил Борисович (1891—1982) — советский режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).
 Краснянский, Ян Семёнович (род. 1938) — советский и российский актёр, заслуженный артист России

Топоним 
 Краснянский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области России.
 Краснянский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Краснянское — село в Кегичёвском районе Харьковской области Украины
 Краснянское сельское поселение